Bickford Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bickford Hill (Kennebec County, Maine)
 Bickford Hill (York County, Maine)
 Bickford Hill (Massachusetts)
 Bickford Hill (New Hampshire)